Gajan est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Gajan (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Gajan (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie.

Patronyme 

 Christian Gajan (né en 1957), entraîneur de rugby à XV.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France